Дэвид Хайн () — английский сценарист и художник комиксов. Наиболее известен по своим работам над комиксами Silent War и The Bulletproof Coffin.

Карьера 
Хайн работал в индустрии комиксов с начала 1980-х годов. Для журнала комиксов Crisis он рисовал серию Sticky Fingers (сценарий писала Мира Хэнкок) в 1989 году, а также написал и нарисовал несколько кратких историй в 1990 и 1991. Для журнала 2000 AD он рисовал Tao De Moto в 1991 году (сценарий для которого снова писала Хэнкок), а также нарисовал и написал серию комиксов о футуристичной полицией Mambo, длившейся с 1994 по 1996 год.

Он написал и нарисовал чёрно-белый комикс ужасов Strange Embrace, изначально опубликованный в виде мини-серии издательством Atomeka Press в 1993 году, и позже как коллекционную графическую новеллу — Active Images в США, а также переиздан издательством Image Comics в цветном варианте.

Сейчас Хайн наиболее известен, как сценарист серий комиксов Marvel Comics, таких, как X-Men: The 198 и Civil War: X-Men. Одной из его последних работ стал шести-серийный комикс Silent War, описывающий Нелюдей, с рисунками Фрейзера Ирвинга. Хайн также написал сценарии для нескольких историй What If…?, которые рассматривают альтернативные последствия историй вроде Annihilation и Deadly Genesis.

Дэвид Хайн также был сценаристом серии комиксов Спаун для издательства Image Comics с выпуска № 151 по № 184, а также для серии манги Poison Candy для Tokyopop. Написал выпуск про Двуликого для ограниченной серии The Joker’s Asylum для DC Comics. Ещё он написал четыре выпуска The Brave and the Bold с художником Дагом Брейсвайтом, до того, как Джозеф М. Стражински начал свою собственную серию, а также написал one-shot-комикс про Детстроука, часть сборника Faces of Evil , который описывает последствия Final Crisis. Относительно недавно он написал one-shot про психиатрическую больницу Arkham Asylum, часть события Batman: Battle for the Cowl. Этот комикс привёл к мини-серии под название Arkham Reborn.

Хайн написал две серии комиксов для инди-издательства Radical Comics, FVZA: The Federal Vampire and Zombie Agency, с иллюстрациями Роя Аллана Мартинеса, Уэйна Николза, Кинсана Ло и Джерри Чу, и Ryder on the Storm с иллюстрациями таких художников, как Уэйн Николз, Хьюго Петрус, Фейгиап Чонг и Сэнсэн Соу. Также написал The Bulletproof Coffin с художником Шейки Кейн.

Библиография 

 Tharg’s Future Shocks:
 «The Man from 2000» (художник, вместе с Оле Степаниук, в 2000 AD Annual 1981, 1980)
 «Life Sentence» (сценарий и рисунки, в 2000 AD № 893, 1994)
 «Riot» (художник, вместе с Викки, в Knockabout Comics № 3, 1981)
 Big Ben (художник по чернилам, вместе с Dez Skinn, и карандашный рисунок Уилл Симпсон, в Warrior № 26, 1984)
 Transformers № 75 (inks, with Simon Furman, and pencils by Will Simpson, Marvel UK, 1986)
 Spider-man and the Zoids № 47 (inks, with Грант Моррисон, and pencils by Steve Yeowell, Marvel UK, 1987)
 «Gas Masque!» (inks, with James Hill, and pencils by Brett Ewins, in Action Force № 23, 1987)
 «Claws of the Klathi» (inks, with Mike Collins, and pencils by Kev Hopgood, in Doctor Who Magazine № 136–138, 1988)
 Death's Head № 2–3 (inks, with Simon Furman, and pencils by Bryan Hitch, Marvel UK, 1989)
 Sticky Fingers (art, with Myra Hancock, in Crisis № 15–27, 1989)
 «Martin» (script and art, in Revolver: Horror Special, 1990)
 «Didn’t you love my brother?» (art, with Tony Allen, in Crisis № 35, 1990)
 Tao De Moto (art, with Myra Hancock):
 «Forbidden Fruit» in 2000 AD № 723–749, 1991)
 «Baby of the Century» in 2000 AD Yearbook 1992, 1991)
 «Up on the roof» (script and art, in Crisis № 57, 1991)
 «Worms» (script and art, in Crisis № 62, 1991)
 The Spider (вместе с Марком Милларом и Джон Хиггинс, в 2000 AD Action Special, 1992)
 Warheads: Black Dawn № 2 (inks, with Craig Huston, and pencils by Charlie Adlard, Marvel UK, 1992)
 Strange Embrace (script and art, 4-issue mini-series, Atomeka, 1993, 8-issue limited series, Image Comics, June 2007 – January 2008, tpb, Active Images, softcover, 203 pages, July 2003, ISBN 0-9740567-2-3, Image Comics, hardcover, 240 pages, May 2008, ISBN 1-58240-914-5)
 Maniac 5: «War Journal» (with Mark Millar, in 2000 AD Sci-Fi Special 1993)
 Dark Angel № 11–13 (inks, with Bernie Jaye, and pencils by Salvador Larroca, Marvel UK, 1993)
 Mambo (script and art):
 «The New Flesh» (in 2000 AD № 889–896, 1994)
 «Fleshworld» (in 2000 AD № 940–947, 1995)
 «Fleshworks» (in 2000 AD № 1014–1022, 1996)
 Judge Dredd: «Blow Out» (art, with John Wagner, in 2000 AD № 949, 1995)
 Vector 13: «Case Nine: Spear of Destiny» (art, with Peter Hogan, in 2000 AD № 959, 1995)
 X-Men Unlimited № 2: «District X» (with Adi Granov, Marvel, June 2004)
 District X (Marvel Knights, Marvel, July 2004 – August 2005) collected as:
 Mr. M (collects District X № 1–6, with pencils by David Yardin, Lan Medina and Mike Perkins, and inks by Alejandro Sicat, Avalon Studios and Drew Hennessy, 144 pages, January 2005, ISBN 0-7851-1444-0)
 Underground (collects District X № 7–12 and X-Men Unlimited № 2, with art by Adi Granov, pencils by Lan Medina, and inks by Alejandro Sicat, 200 pages, October 2005, ISBN 0-7851-1602-8)
 Daredevil: Redemption (with Michael Gaydos, Marvel, April-August 2005, tpb, 144 pages, November 2005, ISBN 0-7851-1566-8)
 Mutopia X (with pencils by Lan Medina, and inks by Alejandro Sicat, 5-issue mini-series, Marvel, September 2005 – January 2006, tpb, 120 pages, March 2006, ISBN 0-7851-1811-X)
 Spawn № 150–184 (Image Comics, 2005–2008)
 X-Men: Colossus Bloodlines (вместе с Перейра, Жорж Луис, мини-серия из 5 выпусков, Marvel, ноябрь 2005 – март 2006, tpb, 120 pages, апрель 2006, ISBN 0-7851-1900-0)
 Son of M (with Roy Allan Martinez, 6-issue mini-series, February-July 2006, tpb, 144 pages, September 2006, ISBN 0-7851-1970-1)
 X-Men: The 198 (with pencils by Jim Muniz and inks by Juan Doe, 5-issue mini-series, Marvel, March–July 2006, tpb, collects X-Men: The 198 and X-Men: The 198 Files, 168 pages, September 2006, ISBN 0-7851-1994-9)
 Civil War: X-Men (with pencils by Yanick Paquette and inks by Serge LaPointe, 4-issue mini-series, marvel, September–December 2006, tpb, 112 pages, May 2007, ISBN 0-7851-2313-X)
 What if? (Marvel Comics):
 Deadly Genesis (with pencils by David Yardin and inks by Kris Justice, February 2007, collected in What If?: Event Horizon, July 2007, ISBN 0-7851-2183-8)
 Annihilation (with art by Rafael Kayanan and Mico Suayan, January 2008, collected in What If?: Civil War, April 2008, ISBN 0-7851-3036-5)
 Inhumans: Silent War (with Frazer Irving, 6-issue mini-series, Marvel, January–June 2007, tpb, 144 pages, October 2007, ISBN 0-7851-2425-X)
 Poison Candy (Tokyopop, February 2008, 192 pages, ISBN 1-4278-0080-4)
 The Joker's Asylum: «Two-Face» (with Andy Clarke, DC, 2008)
 The Brave and the Bold № 19–22 (with Doug Braithwaite, DC Comics, 2008–2009)
 Faces of Evil: «Deathstroke» (with Georges Jeanty, DC Comics, 2009)
 Spider-Man Noir (вместе с соавтором Фабриса Спаольски, и рисунками Кармайна ди Джиандоменико, Marvel Comics, декабрь 2008 – март 2009)
 FVZA: The Federal Vampire and Zombie Agency, Radical Comics
 Detective Comics № 864–870 (writer, with art by Jeremy Haun, ongoing series, DC Comics, June 2010 – October 2010)
 The Bulletproof Coffin (with artist Shaky Kane, Image Comics, six issues, June 2010 – December 2010)
 Batman and Robin № 26 (art by Greg Tocchini, Andrei Bressan, ongoing series, DC Comics, August 2011)

Примечания

Ссылки 
 David Hine at Barney 
 

Image Comics
Писатели Великобритании
Спаун
Сценаристы комиксов
Художники комиксов
Художники Великобритании